Farhat ist der Familienname folgender Personen:

 Charbel Farhat, US-amerikanischer Ingenieurwissenschaftler
 Ed Farhat (1924–2003), US-amerikanischer Profiwrestler, siehe The Sheik (Wrestler)
 Edmond Farhat (1933–2016), libanesischer Geistlicher, Apostolischer Nuntius
 Hormoz Farhat (* 1929), iranischer Komponist und Musikethnologe
 Jon Farhat, US-amerikanischer VFX Supervisor
 Sumaya Farhat-Naser (* 1948), palästinensische Friedensvermittlerin